Die Saison 1952/53 war die achte Spielzeit der drittklassigen Fußball-Landesliga Westfalen. Meister wurde der VfB 03 Bielefeld. Es stieg keine Mannschaft in die II. Division West auf und es stieg auch keine Mannschaft aus der II. Division West ab.

Tabellen

Gruppe 1 
Aus den Bezirksklassen stiegen die TSG Rheda, der VfL Geseke und der VfL Mennighüffen auf.

Gruppe 2 
SuS Niederschelden/Gosenbach wurde vorzeitig als Teilnehmer zur Endrunde um die Westfalenmeisterschaft gemeldet. Erst nachträglich wurden die Sportfreunde Siegen Meister ihrer Gruppe. Der SSV Hagen und der TuS Milspe wechseln zur nächsten Saison in die Gruppe 3. Aus den Bezirksklassen stiegen der RSV Eiserfeld, der SV Arnsberg 09 und der SV Hemer 08 auf. Dazu kommt Germania Mudersbach aus der Amateurliga Rheinland.

Entscheidungsspiele um Platz zwölf 

Die punktgleichen Mannschaften vom TuS Jahn Werdohl und dem VfL Gevelsberg mussten in zwei Entscheidungsspielen den dritten Absteiger ermitteln. Das Hinspiel fand am 31. Mai 1953 in Gevelsberg, das Rückspiel am 4. Juni 1953 in Werdohl statt. Werdohl setzte sich durch und schickte die Gevelsberger in die Bezirksklasse.

|}

Gruppe 3 
Der VfL Witten wechselt zur kommenden Saison in die Gruppe 5. Aus der Gruppe 2 wechseln der SSV Hagen und der TuS Milspe. Aus den Bezirksklassen stiegen der MBV Linden 05, der FC Schwelm 06 und SuS Lütgendortmund auf.

Gruppe 4 
Aus den Bezirksklassen stiegen Eintracht Ahaus, der BV Selm, Germania Datteln und der SV Zweckel auf.

Entscheidungsrunde um den dritten Absteiger 
Die punktgleichen Mannschaften SpVgg Rheine, SC Hassel, TSG Dülmen und Sportfreunde Gladbeck ermittelten in einer Punktrunde den dritten Absteiger. 

Nachdem Gladbeck und Rheine diese Runde punktgleich beendeten wurde ein Entscheidungsspiel angesetzt. Am 7. Juni 1953 setzte sich Gladbeck im neutralen Münster durch.

|}

Gruppe 5 
Aus den Bezirksklassen stiegen der Dortmunder SC 95, Germania Hamm und Westfalia Kamen auf. Dazu kommt aus der Gruppe 3 der VfL Witten hinzu.

Westfalenmeisterschaft 

Die fünf Gruppensieger spielten im Ligasystem den Westfalenmeister aus. Die Spiele fanden in der Zeit vom 29. März bis zum 26. April 1953 statt.

|}

Literatur 

Fußballsaison 1952/53
1953